Дми́трий Воробьёв:
 
 Воробьёв, Дмитрий Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Дмитрий Вадимович (род. 2001) — белорусский футболист.
 Воробьёв, Дмитрий Васильевич (1903—1976) — советский учёный, лесовед, педагог.
 
 Воробьёв, Дмитрий Демьянович (1905 — ?) — советский военачальник, полковник.
 Воробьёв, Дмитрий Дмитриевич (род. 1997) — российский футболист.
 Воробьёв, Дмитрий Михайлович (1871—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Воробьёв, Дмитрий Николаевич (род. 1979) — русский поэт, переводчик, преподаватель.
 
 Воробьёв, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Воробьёв, Дмитрий Тимофеевич (1805—1860) — русский писатель, переводчик, актёр; известен под псевдонимом Дмитрий Ленский.